

Пограничний — агромістечко, Берестовицький район, Гродненська область

Пограничний — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Пограничний — селище, Приаргунський округ, Забайкальський край

Див. також 
 Пограничник